Досманбетов — казахская фамилия. Известные носители:

 Досманбетов, Бакберген Сарсенович (род. 1945) — казахстанский государственный деятель.
 Досманбетов, Серик Кутибаевич (род. 1982) — казахстанский футболист.